Maitatsine ist:

 der Übername des muslimischen Predigers Mohammed Marwa in Nordnigeria
 die Bezeichnung für die von ihm begründete Maitatsine-Bewegung